

Patronyme
 Frédéric Ozun, (1840-1907), fut un homme politique français.
 Jean-Antoine Ozun, (1768-1802), est un homme politique et préfet français.

Toponymie
 Ozun est une commune roumaine du judeţ de Covasna, dans le Pays sicule

Homonymie
Homonymie de patronyme